Wilensky ist der Familienname folgender Personen:

 Harold Wilensky (1923–2011), US-amerikanischer Soziologe
 Robert Wilensky (1951–2013), US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:

 Wilenski